Ти́то Дже́ксон (, полн. имя: Toriano Adaryll Jackson; род. 15 октября 1953) — американский певец и музыкант, наиболее известный как участник группы The Jackson 5/ The Jacksons.

Сольная дискография  
 I Gotta Play (EP, 2003)
 Tito Time (2016)
Under Your Spell (2021)

Продюсер альбомов других исполнителей 
 Steven & Sterling — One Magic Night (1982)
 Ребби Джексон — Centipede (1984)
 Ла Тойя Джексон — Heart Don't Lie (1984)
 Ребби Джексон — Reaction (1986)
 Трэмейн Хоукинс —  Freedom (1987)

Список песен

Песни написанные Тито 
Курсивом выделены песни также спродюсированные Тито.

Только продюсер

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Тито Джексона на официальном сайте Jackson 5
 Ти́то Дже́ксон на сайте AllMusic
 Тито Джексон на сайте Biography.com

Родившиеся в 1953 году
Родившиеся в Гэри
Певцы и певицы США
Поп-музыканты США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Рок-гитаристы США
Блюзовые гитаристы США
Певцы и певицы в жанре соул
Семья Джексонов
Jackson 5
Исполнители Motown
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Поп-вокалисты США
Члены Зала славы рок-н-ролла